Banco Industrial do Brasil, um banco no Brasil
 Banco Industrial e Comercial da China, um banco na China

Desambiguações de topônimos